Авакя́нц:

 Авакянц Сергій Йосипович (1958) — російський військовий діяч, командувач Тихоокеанським флотом, адмірал.
 Авакянц Сергій Петрович (1940—2012) — вчений в галузі біохімії і технології вина.